Дивізіон 1: 1990 — сезон у  Дивізіоні 1, що був другою за рівнем клубною лігою у шведському футболі після Аллсвенскан. 

У чемпіонаті взяли участь 28 клубів, розділені на дві групи. Сезон проходив у два кола, розпочався у квітні й завершився в листопаді 1990 року.

Переможцями змагань у групах стали клуби ГІФ Сундсвалль і «Геккен» (Гетеборг). 

ГІФ Сундсвалль здобув у плей-оф право підвищитися в класі та виступати наступного сезону в Аллсвенскан.

Турнірні таблиці

Північна група

Південна група

Плей-оф на підвищення
 «Геккен» (Гетеборг) - ГІФ Сундсвалль 4-2, 1-4

Посилання 
 Офіційний сайт 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
1990 у шведському спорті